У́лица Ба́рдина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Бардина — улица в Липецке.
 Улица Бардина — улица в Москве.
 Улица Бардина — улица в Новокузнецке.
 Улица Бардина — улица в Череповце.

Крым 
 Улица Бардина — улица в Керчи.

См. также 
 
 Проспект Бардина